Розенште́йн — немецкая и еврейская (ашкеназская) фамилия. Происходит от слов  — «роза» и  — «камень». Буквально можно перевести как «каменная роза» или «камень из роз»

Известные носители:
 Розенштейн, Анна Моисеевна (Кулишёва; 1857—1925) — русская революционерка-народница, затем деятельница итальянского социалистического движения, публицист.
 Розенштейн, Владимир Абрамович (Алексеев; 1910—2000) — советский сценарист, лауреат Сталинской премии (1952).
 Розенштейн, Гуго (1892—1941) — латвийский военный деятель, генерал.
 Розенштейн, Константин Исаевич (1878—1951) — российский и советский архитектор.
  (1884—1934) — советский психиатр.
 
 Розенштейн, Нильс фон (1752—1824) — шведский академик.
 Розенштейн, Род (род. 1965) — американский прокурор.

Двойные фамилии 
 Розенштейн-Родан, Пауль (1902—1985) — австрийский экономист.
 Розен-Розенштейн, Николай (1706—1772) — шведский врач.

Топонимы 
 Дворец Розенштейн